Бочково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бочково — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Бочково — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Бочково — село в Волчанском районе Харьковской области.

Словения 
Бочково (Словения)